Baldiri Reixac i Carbó (Bell-lloc d'Aro, Empordà, 1703 – Ollers, 1781), pedagog i religiós català 
 Escola Baldiri Reixac, escola pública de Barcelona 
 Premi Baldiri Reixac, premi destinat a l'estímul i al reconeixement de l'escola catalana, dotat per la Fundació Lluís Carulla